Пенсильвания-авеню — улица в Вашингтоне, соединяющая Белый дом и Капитолий, часто называется «Главной улицей Америки», так как по ней проходят парады и официальные процессии, а также марши протеста.

Описание 
Авеню проходит с юго-востока из Мэриленда на северо-восток до Джорджтауна. Длина улицы непосредственно в Вашингтоне — 11 км, самый важный её участок от Белого дома до Капитолия составляет 1,9 км. Юго-восточная часть авеню (общая её длина составляет 29 км) проходит через район Капитолийского холма, затем за рекой Анакостиа входит в штат Мэриленд (23,3 км), где заканчивается на пересечении с дорогой MD408 у Уэйсон-Корнер около реки Патуксент. Далее продолжается как бульвар Южного Мэриленда. Северо-западный участок Пенсильвания-авеню за Белым домом проходит 2,3 км на северо-запад и кончается на M-стрит в Джорджтауне.

Достопримечательности 

С юго-востока на северо-запад:
 Мост Джона Филипа Суса через реку Патуксент;
 Капитолий;
 Монумент мира (Peace Monument);
 Национальная галерея искусства, восточное здание;
 Парк Джона Маршалла;
 Посольство Канады в Вашингтоне;
 Ньюзеум (Музей журналистики и новостей);
 Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission);
 Здание Национального архива (основное хранилище Национального управления архивов и документации);
 ;
 Здание Джона Э.Гувера (штаб-квартира ФБР);
 Здание Департамента юстиции Джона Ф. Кеннеди (штаб-квартира Департамента юстиции США);
 Бывший павильон Почтового ведомства;
 Здание Рональда Рейгана и Международный торговый центр;
 Здание Джона Вильсона;
 Площадь Свободы (Freedom Plaza);
 Парк Першинга;
 Департамент казначейства США;
 Белый дом;
 Дом Блэра;
 Галерея Ренвика;
 Всемирный банк;
 Посольство Мексики в США;
 Университет Джорджа Вашингтона;
 .

Примечания

Ссылки 
 Pennsylvania Avenue restoration project 
 National Park Service 
 Allen, Henry, and Andrew Cutraro. The Two Sides of America’s Boulevard . The Washington Post Magazine. 2007-12-23. Retrieved 2007-12-23.

Улицы Вашингтона